Первая Федеральная Лига Югославии 1984/1985 () — 56-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1984/1985
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1984 году
Спорт в Югославии в 1985 году